Parnaíba (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Parnaíba (rivier), een rivier in Brazilië